Куявская — женская форма имени собственного .
 Елизавета Куявская (1315/20—после 1345) — единственная дочь Казимира II Куявского.
 Фененна Куявская (ок. 1276—1295) — дочь князя Иновроцлавского Земомысла, племянница Владислава Локетека, первая супруга короля Венгрии и Хорватии Андраша III.
 См. также 
 Великопольско-Куявская низменность — низменная равнина в Польше, преимущественно на территории исторических областей Великая Польша и Куявия.